

Prénom 
Paulette est un prénom féminin diminutif de Paule, lui-même féminisation de Paul. Il est porté par plusieurs personnalités dont :

Paulette Andrieux (née en 1922), actrice et attachée de presse française ;
Paulette Brisepierre (1917-2012), femme politique française ;
Paulette Capliez (1922-2019, résistante française, militante communiste ;
Paulette Dubost (1910-2011), actrice française ;
Paulette Frantz (née en 1929), actrice française ;
Paulette Goddard (1911-1990), actrice américaine ; 
Paulette Guinchard-Kunstler (née en 1949), femme politique française ;
Paulette Merval (1920-2009), chanteuse d'opérette française ;
 Paulette (1900-1984), modiste parisienne.

Titres d’œuvres

 Paulette (1971-1984) est une série de bandes dessinées de Georges Pichard, sur un scénario de Georges Wolinski ;
Paulette, la pauvre petite milliardaire (1986), film français de Claude Confortès ;
 Paulette est un film français de Jérôme Enrico sorti le .

Chansons

Divers 
 La paulette était un impôt de l'ancien régime en France ;
 DJ Paulette est une Djette anglaise résidente sur Radio FG ;
 Paulette, magazine féminin bimestriel, dont le premier numéro est paru au début des années 2010 ;
 Ra Paulette est un sculpteur américain né en 1940.

Voir aussi